Jeziora w Chorwacji:
 Vransko jezero – jezioro położone na wyspie Cres
 Vransko jezero – jezioro położone w Dalmacji